Волны Эвра () — поле дюн на Титане, самом крупном спутнике Сатурна. Расположено в  местности Адири (само оно, как и другие поля дюн Титана,  окружающей местности). Координаты центра — ; максимальный размер — 220 км.

С севера волны Эвра ограничены горами Эхориат, а с юга — горами Мерлок, отделяющими их от волн Нота. Кроме того, в одном месте волны Эвра заходят в разрыв горной цепи Эхориат и распространяются немного на север.

Как и другие дюны Титана, волны Эвра вытянуты примерно с запада на восток — в данном случае с запад-юго-запада на восток-северо-восток (как и соседние волны Нота и Борея). Расстояние между гребнями соседних дюн — .

Волны Эвра были обнаружены на радиолокационных снимках космического аппарата «Кассини», заснявшего эту область  2005 года. Они стали одним из 4 первых наименованных полей дюн на Титане. Все эти поля названы в честь греческих богов ветра. Данное поле дюн — самое восточное из этих четырёх (по координатам центра), и оно получило имя бога восточного ветра — Эвра. Это название было утверждено Международным астрономическим союзом  .

См. также 
 Список деталей рельефа на Титане

Примечания

Ссылки 
 Карта Титана с подписями на сайте Gazetteer of Planetary Nomenclature (PDF, 3,3 МБ)
 
 Карта из работы Barnes et al., 2013

Поверхность Титана
Эвра